Кубок чемпионов 1986 — двадцать девятый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 25 команд. Финал прошел в Будапеште 3 апреля, титул сильнейшего второй раз подряд завоевала  Цибона, в финале обыгравшая каунасский  Жальгирис.

Квалификация

Первый раунд

Второй раунд

Третий этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1985 год в баскетболе
1986 год в баскетболе